Christian Paul peut désigner :
 Christian Paul (1973-), acteur canadien (québécois) ;
 Christian Paul (1960-), homme politique français de la Nièvre ;
 Christian Paul (1950-2017), ancien joueur et dirigeant français de rugby à XV, maire de Bordères-sur-l'Échez dans les Hautes-Pyréneés.